Яндовы — название населённых пунктов в России:

 Яндовы — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Яндовы — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.

См. также 
 Яндова (значения)